Каролина (Carolina) может означать:

Имена 
  — женская форма имени Карл.
 Каролина — первый сценический псевдоним Татьяны Тишинской.

Топонимы

Белоруссия 
 Каролина — деревня в Несвижском районе Минской области.
 Каролина — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Бразилия 
 Каролина — город в штате Мараньян.

Испания 
 Ла-Каролина — город в Андалусии.

Сальвадор 
 Каролина — город в департаменте Сан-Мигель.

США 
 Северная Каролина — штат.
 Южная Каролина — штат.
 Каролина — город в Пуэрто-Рико.
 Каролина — бывшая британская колония в Северной Америке.

Украина 
 Каролина — посёлок в Немировском районе Винницкой области.

ЮАР 
 Каролина — город в провинции Мпумаланга.

Прочее 
 Каролина (Constitutio Criminalis Carolina) — германский свод уголовного законодательства (1532).
 (235) Каролина — астероид, открытый в 1883 году.
 «Каролина» — испанское пирожное, распространённое в Бильбао.
 «Каролина» — фильм (США — Германия, 2003).

См. также 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Линейные корабли типа «Норт Кэролайн»
 Линейные корабли типа «Саут Кэролайна»
 Кэролайн